Franco Agamenone era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Oleksii Krutykh ha sconfitto Lucas Gerch con il punteggio di 6-3, 6-7(2-7), 6-2.

Teste di serie 

  Matteo Gigante (quarti di finale)
  Oleksii Krutykh (campione)
  Vitaliy Sachko (secondo turno)
  Oriol Roca Batalla (primo turno)

  Henri Squire (secondo turno) 
  Ergi Kırkın (primo turno) 
  Cem İlkel (primo turno) 
  Nicolas Moreno de Alboran (quarti di finale)

Qualificati 

  João Domingues (semifinale)
  Michael Vrbenský (secondo turno)
  Martin Krumich (primo turno)

  Victor Vlad Cornea (primo turno) 
  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno, ritirato) 
  Martín Cuevas (quarti di finale)

Wildcard 

  Jakub Menšík (semifinale)
  Petr Nouza (secondo turno)

  Matěj Vocel (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

IBG Prague Open 2022